Пабло Сесар Лопес Мартинес (; ) — мексиканский футболист
, полузащитник клуба «Пачука».

Клубная карьера 
Лопес — воспитанник клуба «Пачука». 18 февраля 2016 года в поединке Кубка Мексики против «Атлетико Сан-Луис» Пабло дебютировал за основной состав. 20 ноября в матче против столичной «Америки» он дебютировал в мексиканской Примере, заменив во втором тайме Хорхе Эрнандеса. 2 сентября 2019 года в поединке против «Гвадалахары» Пабло забил свой первый гол за «Пачуку».

Международная карьера 
В 2015 году в составе юношеской сборной Мексики Лопес выиграл юношеский чемпионата Северной Америки в Гондурасе. В том же году Пабло принял участие в юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Австралии, Германии, Чили, Эквадора, Нигерии и Бельгии. В поединках против немцев и чилийцев Лопес забил по голу.

В 2017 году Лопес в составе молодёжной сборной Мексики принял участие в молодёжном чемпионате Северной Америки в Коста-Рике. На турнире он сыграл в матчах против команд Канады, США, Сальвадора и Гондураса.

В том же году Лопес принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против команд Вануату, Германии и  Венесуэлы.

В 2019 году в составе олимпийской сборной Мексики Лопес принял участие в Панамериканских играх в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Панамы, Аргентины, Эквадора, Гондураса и Уругвая.

Достижения 
Мексика (до 17)
 Юношеский кубок КОНКАКАФ — 2015

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Атлетико Сан-Луис»